Großer Steinbach ist ein Gewässername:

 Großer Steinbach (Große Deffernik), linker Zufluss der Große Deffernik (zum Großen Regen) bei Zwieslerwaldhaus, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Großer Steinbach (Schwarzlofer), rechter Zufluss der hier Lofer genannten Schwarzlofer gegenüber Groissenbach, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Großer Steinbach (Wien), linker Zufluss der Wien in Neu-Purkertsdorf, Stadtgemeinde Purkersdorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kleiner Steinbach
 Steinbach